Naselje u Hrvatskoj
 Jelovice, naselje u sastavu općine Lanišće, Istarska županija

Naselje u Sloveniji
 Jelovice (Majšperk, Slovenija), naselje u općini Majšperk